Ravna Reka est un toponyme qui peut désigner :
Ravna Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Ravna Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.